

Cinema 
 L'inferno è per gli eroi (Hell Is for Heroes) – film del 1962 diretto da Don Siegel

Musica 
 Hell Is for Heroes – gruppo musicale inglese
 Hell Is for Heroes – album degli Hell Is for Heroes del 2007